

Littérature 
 Jalons, un recueil de critiques politiques russes paru en 1911.

Musique 
 Jalons, une œuvre musicale composée par Iannis Xenakis en 1986.

Presse écrite 
 Les Jalons, un groupe humoristique français.

Toponymie 
 Jâlons, une commune française.